Ludvig Lorichs kan syfta på:

 Ludvig Lorichs (1778–1866), svensk bruksägare
 Ludvig Lorichs (1867–1940), svensk bruksägare och politiker
 Ludvig Lorichs (1902–1992), svensk jurist och ämbetsman